João Gomes da Silva, 1º senhor de Vagos
 João Gomes da Silva, 4º conde de Tarouca
 João da Silva, 4.º senhor de Vagos
 João da Silva, 6º senhor de Vagos 
 João da Silva (Portalegre)
 João da Silva (telenovela)